Die Zweite Division 1929/30 war die 16. Spielzeit der zweithöchsten belgischen Spielklasse im Männerfußball. Sie begann am 1. September 1929 und endete am 30. März 1930.

Modus 
Die 14 Mannschaften spielten an insgesamt 26 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zweimal gegeneinander. Der Tabellenerste und -zweite stieg in die Erste Division auf. Die letzten drei Vereine stiegen in die Dritte Division ab.

Abschlusstabelle

Weblinks 
 Tabellen auf belgianfootball.be
 History of Soccer
 Belgiumsoccerhistory

Fußballsaison 1929/30